Виртуальная машина (VM, от ) — программная и/или аппаратная система, эмулирующая аппаратное обеспечение компьютера (guest — гостевая платформа) и исполняющая программы для guest-платформы на host-платформе (host — хост-платформа, платформа-хозяин) или виртуализирующая некоторую платформу и создающая на ней среды, изолирующие друг от друга программы и даже операционные системы (см.: песочница); также спецификация некоторой вычислительной среды (например: «виртуальная машина языка программирования Си»).

Виртуальная машина исполняет некоторый машинно-независимый код (например, байт-код, шитый код, p-код) или машинный код реального процессора. Помимо процессора, ВМ может эмулировать работу как отдельных компонентов аппаратного обеспечения, так и целого реального компьютера (включая BIOS, оперативную память, жёсткий диск и другие периферийные устройства). В последнем случае на виртуальную машину, как и на реальный компьютер, можно устанавливать операционные системы (например, Windows можно запускать в виртуальной машине под Linux или наоборот). На одном компьютере может функционировать несколько виртуальных машин (это может использоваться для имитации нескольких серверов на одном реальном сервере с целью оптимизации использования ресурсов сервера).

Теория 
Концепция виртуальной машины как совокупности ресурсов, которые симулируют поведение реальной машины, появилась в Кембридже в конце 1960-х годов в виде расширения концепции виртуальной памяти манчестерской вычислительной машины Atlas. В целом вычислительный процесс определяется в рамках этой концепции содержимым того рабочего  пространства памяти, к которому он имеет доступ. При условии, что конкретная ситуация в этом рабочем пространстве соответствует ожидаемой, процесс не имеет никаких средств для определения того, является ли представленный ему ресурс действительно физическим ресурсом этого типа, или же он имитируется действиями других ресурсов, которые приводят к аналогичным изменениям содержимого рабочего пространства процесса.

Например, процесс не может определить, монопольно ли он использует процессор или же в режиме мультипрограммирования вместе с другими процессами. В виртуальной машине ни один процесс не может монопольно использовать никакой ресурс, и все системные ресурсы считаются ресурсами потенциально совместного использования. Кроме того, использование виртуальных машин обеспечивает развязку между несколькими пользователями, работающими в одной вычислительной системе, обеспечивая определённый уровень защиты данных.

Идея виртуальной машины лежит в основе целого ряда операционных систем, в частности, IBM VM/CMS (и её советского клона СВМ) и DEC VAX/VMS.

Применение 
Виртуальные машины могут использоваться для:
 защиты информации и ограничения возможностей программ (см.: песочница);
 исследования производительности ПО или новой компьютерной архитектуры;
 эмуляции различных архитектур (например, эмулятор игровой приставки);
 оптимизации использования ресурсов мейнфреймов и прочих мощных компьютеров (см., например: IBM eServer);
 запуска вредоносного кода с целью перехвата управления инфицированной системой: вирус PMBS, обнаруженный в 1993 году, а также руткит SubVirt, созданный в 2006 году в Microsoft Research, создавали виртуальную систему, которой ограничивался пользователь и все защитные программы (антивирусы и прочие).
 моделирования информационных систем с клиент-серверной архитектурой на одной ЭВМ (эмуляция компьютерной сети с помощью нескольких виртуальных машин).
 упрощения управления кластерами — виртуальные машины могут просто мигрировать с одной физической машины на другую во время работы. 
 тестирования и отладки системного программного обеспечения;
 проверки программ на содержание вредоносного ПО.

Известные виртуальные машины 
Некоторые известные виртуальные машины:

 Среды языков программирования
 ActionScript Virtual Machine
 Clipper
 Common Language Runtime
 SETL
 Harbour
 Java Virtual Machine
 Dalvik Virtual Machine
 UCSD p-System
 Форт
 Erlang ERTS BEAM

 Операционные системы и гипервизоры
 Система виртуальных машин
 ICore Virtual Accounts
 Kernel-based Virtual Machine
 Hyper-V
 OpenVZ
 Parallels Virtuozzo Containers
 User-mode Linux
 Virtual Iron
 VM/CMS
 VMware ESX
 VMware Fusion
 Xen

 Автономные эмуляторы компьютеров
 bochs
 DOSBox
 Virtual PC
 Parallels Workstation
 QEMU
 VirtualBox
 VMware Player
 VMware Workstation

См. также 
 Сравнение виртуальных машин
 Low Level Virtual Machine

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Russian Windows Virtualization Discussion, microsoft

Виртуализация